Bühler – comune svizzero
 Buhler – città nella Contea di Reno (Kansas, USA)
 Karl Bühler (1879-1963) – psicologo tedesco
 Josef Bühler (1904-1948) – funzionario tedesco
 Larry Buhler (1917-1990) – giocatore di football americano statunitense
 Urs Bühler (1971) – cantante svizzero
 Manuel Bühler (1983) – calciatore svizzero
 Arnaud Bühler (1985) – calciatore svizzero